Xi Qu (chin. 西區 / 西区) ist der Name folgender Stadtbezirke in der Republik China:

 Xi Qu (Chiayi) in der Stadt Chiayi
 Xi Qu (Taichung) in der Stadt Taichung